Takayanagi (jap. ) bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Niigata: Takayanagi (Niigata) (heute: Kashiwazaki)
 ein Lehen: Takayanagi (Han)
 einen Asteroiden: (9080) Takayanagi
 eine japanische Automarke: Takayanagi (Automarke)

Takayanagi ist der Familienname folgender Personen:

 Fumiya Takayanagi (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Issei Takayanagi (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Takayanagi Kenjirō (1899–1990), japanischer Erfinder
 Takayanagi Kenzō (1887–1967), japanischer Rechtsgelehrter
 Kōhei Takayanagi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Masanobu Takayanagi, japanischer Kameramann
 Masayoshi Takayanagi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Masayuki Takayanagi (1932–1991), japanischer Musiker
 Takayanagi Shigenobu (1923–1983), japanischer Dichter
 Tadashi Takayanagi (* 1975), japanischer Physiker
 Tarō Takayanagi (* 1982), japanischer Skispringer